Il doppio del torneo di tennis Ischgl Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Alexander Peya che hanno battuto in finale Gianluca Bazzica e Massimo Dell'Acqua 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Alexander Peya (Campioni)
 Gergely Kisgyorgy /  David Škoch (quarti di finale)

 Zeng Shaoxuan /  Zhu Ben-qiang (semifinali)
 Jurij Ščukin /  Vladimir Volčkov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ischgl Challenger 2003